Trzy kobiety – obraz Boccioniego z 1910 roku
 Trzy kobiety – polski film  z 1956 roku
 Trzy kobiety – amerykański film z 1977 roku